L'acronyme IFER désigne :
 l'Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby;
 l'Institut de recherche sur les écosystèmes forestiers;
 en fiscalité française, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;